Тениз — топоним в Казахстане:
 Тениз (до 2022 г. — Приморье) — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Тениз — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Тениз — озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Тениз — озеро в Сарыкольском районе Костанайской области.

См. также 
 Тенгиз